Ронде́ль () в средневековой поэзии — твёрдая форма, состоящая из 13 стихов, организованных в трёх строфах.

Краткая характеристика 
В наиболее строгом виде представляет собой два катрена и заключительное пятистишие, написанные таким образом, что первые два стиха повторяются в седьмом и восьмом, а самый первый, сверх того, ещё и в качестве заключительного (тринадцатого). Рифменная схема, таким образом: АВbа аbАВ аbbаА (заглавными буквами обозначены повторяющиеся строки).

Рондель возник в средневековой французской поэзии, где писался преимущественно восьмисложником; у истоков формы стоял, по-видимому, Эсташ Дешан. Знаменитые рондели принадлежат Карлу Орлеанскому.

Вариации формы 
Разнообразные вариации формы встречались уже у её основоположника Эсташа Дешана. Наиболее распространено название «двойной рондель» (), обозначающее, однако, у разных авторов разное: иногда — стихотворение из 16 строк, в котором первый катрен полностью повторяется в конце, иногда — более сложную форму: 25 стихов, все четыре стиха первого катрена повторяются в качестве заключительного стиха в последующих катренах, а в заключение, как и в одинарном ронделе, следует пятистишие — так, в частности, у Виллема ван Фоккенброха.

Рецепция 
В Новое время ронделями прославился Стефан Малларме. Изредка встречаются в музыке («Рондель» на стихи П. Коллена написал П. И. Чайковский).

На русскую почву рондель был перенесён в начале XX века такими авторами, как Игорь Северянин и Софья Парнок. При этом в ряде случаев озаглавленные таким образом стихотворения собственно ронделями не являлись (в частности, «Кавказская рондель» Северянина представляет собой не полностью выдержанный в формальном отношении триолет). Сходные процессы происходили и в других европейских литературах (в частности, не вполне отвечают классическому пониманию ронделя озаглавленные таким образом стихотворения Георга Тракля, Алджернона Чарльза Суинберна и др.). Традиция ронделя существует также в чешской (Ярослав Врхлицкий, Витезслав Незвал, Ярослав Сейферт), украинской (Павло Тычина, Николай Боровко) и других поэзиях.

В новейшее время рондель изредка встречается в творчестве поэтов, склонных к стилизации и формальной игре, — в частности, у Александра Кондратова.

Пример ронделя 
Она поёт: «Аллаверды,
Аллаверды — Господь с тобою», —
И вздрогнул он, привычный к бою,
Пришлец из буйной Кабарды.

 Рука и взгляд его тверды, —
 Не трепетали пред пальбою.
 Она поёт: «Аллаверды,
 Аллаверды — Господь с тобою».

Озарены цыган ряды
Луной и жжёнкой голубою.
И, упоённая собою,
Под треск гитар, под вопль орды
Она поёт: «Аллаверды».

См. также 
 Рондо (поэзия)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Квятковский А. П. Поэтический словарь / Науч. ред. И. Роднянская. — М.: Сов. Энцикл., 1966. — 376 с.

Твёрдые формы